Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Casper Ruud ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 7-66, 6-4.

Teste di serie 

  Roger Federer (secondo turno)
  Denis Shapovalov (finale)
  Casper Ruud (campione)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

  Cristian Garín (ritirato)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Cazaux (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

  Dominic Stricker (quarti di finale)

Qualificati 

  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Pablo Cuevas (semifinale)

  Il'ja Ivaška (secondo turno)
  Henri Laaksonen (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Altmaier (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2021